Кубок мира по шашкам-64 2014 — соревнование по шашкам, этапы которого проводились в 2014 году. Всего состоялось 6 этапов. К участию допускались спортсмены, независимо от пола, возраста, рейтинга, имеющие спортивный разряд не ниже «кандидат в мастера спорта». Призовой фонд 3000 €. Всего участвовало 164 спортсмена из 22 стран.

Правила 

Спортсмены на каждом этапе получают очки согласно занятому месту. В зависимости от количества участвующих стран, количества участников вводятся дополнительные коэффициенты, на которые умножаются набранные очки. В зачёт Кубка мира идут лучшие 3 результата, показанные на его этапах. За участие по бразильской, чешской, итальянской, португальской версии участники дополнительно к очкам за 3 лучшие результата, показанные в этапах по русской версии, получают дополнительные очки.

Призёры

Итоговое положение (набравшие 10 и более очков)

1-й этап

Русские шашки (основная программа)

Бразильские шашки (блиц)

Итальянские шашки (быстрые шашки)

2-й этап

Русские шашки

Бразильские шашки

Чешские шашки

5-й этап

Русские шашки

Бразильские шашки (блиц)
4 место занял Луиш Карвальо, первый раз игравший в бразильские шашки

Португальские шашки 

Победу одержал 14 кратный чемпион Португалии Мануэль Ваз Виейра.

Примечания 

2014